Gisel ist

 der Name eines Dorfes in Nordossetien-Alanien, Russland, siehe Gisel (Russland)
-gisel ist Wortbestandteil in germanischen und deutschen Personennamen

Gisel ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Gisel (1911–2012), österreichischer Politiker (SPÖ), Arzt und Universitätsprofessor
 Ernst Gisel (1922–2021), Schweizer Architekt
 Patrik Gisel (* 1962), Schweizer Bankmanager

Siehe auch:
 Gisele
 Giesl
 Giesel
 Gissel
 Gißel